Puotila – quartiere di Helsinki
 Puotila – stazione della metropolitana di Helsinki